Mieres steht für:

 Mieres, eine Gemeinde in der autonomen Region Asturien, im Norden Spaniens
 Mieres (Girona), eine Gemeinde in der Provinz Girona in der autonomen Region Katalonien, Spanien
 Mieres (Gerichtsbezirk), Gerichtsbezirk in Spanien

Mieres ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Mieres (* 1984), uruguayischer Fußballspieler
 Gastón Mieres (* 1989), uruguayischer Rugby-Union-Spieler
 Pablo Mieres (* 1959), uruguayischer Politiker
 Roberto Mieres (1924–2012), argentinischer Formel-1-Rennfahrer
 Rodrigo Mieres (* 1989), uruguayischer Fußballspieler